Буонметхуот:

 Буонметхуот — город в центральном нагорье Вьетнама, столица провинции Даклак.
 Буонметхуот — вьетнамский коммерческий аэропорт, расположенный в провинции Даклак.